Can Rovira (Alella), casa al Maresme
 Can Rovira (Cornellà del Terri), masia al Pla de l'Estany
 Can Rovira (Igualada), casa de l'Anoia
 Can Rovira (Polinyà), casa del Vallès Occidental
 Can Rovira (Sant Hilari Sacalm), casa de la Selva
 Can Rovira (Sant Miquel de Campmajor), casa del Pla de l'Estany
 Can Rovira (Santa Oliva), casa al Baix Penedès
 Can Rovira (Subirats), masia de l'Alt Pededès
 Can Rovira (Vilajuïga), casa de l'Alt Empodrà
 Can Rovira (Vilobí d'Onyar), casa de la Selva
 Can Rovira de la Volta, casa de Jorba (Anoia)
 Can Rovira del Villar, casa de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental)